Профе́ссор Бо́горов:
 профессор Вениамин Богоров, советский океанолог;
 научно-исследовательское судно «Профессор Богоров».

См. также 
 Богоров